La Dame de compagnie est un film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1908.

Synopsis

Fiche technique

Distribution

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de films français sortis en 1908

Liens externes 

Film français en noir et blanc
Film muet français
Film français sorti en 1908
Film réalisé par Louis Feuillade
Court métrage français